Резонанс-Н — стационарный трёхкоординатный радиолокационный комплекс метрового  диапазона волн.

Предназначен для обнаружения, опознавания, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей на больших дальностях и высотах с большой разрешающей способностью, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе и выполненные по технологии «Стелс».

История 
Впервые представлен на МАКС-2005. В 2014 и 2015 годах две станции кругового обзора были введены в строй в Иране под названием Ghadir. В России первый РЛК был развернут в 2015 году в ЗВО. В конце 2018 года на вооружение Северного флота ВМФ РФ поступила станция в Арктике.

Модификации 
 «Резонанс-Н» — версия станции для Вооруженных Сил РФ.
 «Резонанс-НЭ» — экспортная версия РЛК.
 «Ghadir» — экспортная версия для Ирана.

Тактико-технические характеристики 
Стационарная обзорная радиолокационная станция метрового диапазона волн с фазированной антенной решёткой. Одна станция работает в секторе 60° по азимуту. Для кругового обзора необходимы 6 станций. Обнаружение аэродинамических целей осуществляется в диапазоне до 600 км, обнаружение баллистических ракет – в диапазоне до 1100 км, по высоте до 100 км. По углу места 1,5...80°.
 Дальность обнаружения истребителя на высоте 10 000 м, км 350
 Точность измерения координат, не хуже:
 по дальности, м: 300
 по азимуту, град: 1,5
 по углу места, град: 1,5
 по скорости, м/с: 0,5
 Количество сопровождаемых целей: до 500
 Темп обновления информации, с: 10
 Среднее время наработки на отказ, час: 1500
 Время включения, с: 30
 Время развертывания, ч: 24
 Требуемая мощность, кВт: 50—100
 Количество операторов (одна смена), чел. 3
 Количество транспортных единиц — 5 (3 полуприцепа с аппаратурой и 2 с системой автономного энергоснабжения).
 Станция оснащена системой опознавания целей «свой-чужой».
 РЛС способна функционировать при температуре от −40 до +50°С и при скорости ветра до 30 м/с.
 Количество транспортных единиц 6 (4 полуприцепа с аппаратурой; 1 с системой автономного энергоснабжения; 1 выносной пункт управления)

Размещение

Примечания 

Советские и российские радиолокационные станции